Per Olsson eller Per Ohlsson kan syfta på:

Eljas Per Olsson, (1800−1882), svensk lantbrukare och politiker
Per Olsson i Hebergs Floagård, (1774−1831), svensk lantbrukare och politiker
Per Olsson i Fläsbro (1864−1939), riksdagsledamot
Lillback Per Olsson, (1886−1969), spelman från Hälsingland
Per Ohlsson, svensk dirigent och director musices, född 1944
Per T. Ohlsson (1958–2021), svensk journalist
Per Olsson (fotbollstränare), född 1963
Per Olsson (journalist) född 1972
Per Olsson (politiker), politiker (Miljöpartiet), född 1981
Per Olsson (konsertpianist), född 1990

Se även
Olsson
Pelle Olsson
Per-Håkan Ohlsson
Per-Ola Olsson, flera personer
Per-Olof Olsson (olika betydelser), flera personer
Pär-Olof Ohlsson
Pers Hans Olsson

Namnförgreningssidor